

Saint 
 Saint Piat (? - 286), saint de l'Église catholique

Patronyme 

 Clodius Piat (1854-1918), prêtre français, historien de la philosophie ;
 Colette Piat (né en 1927), écrivain français ;
 Frédéric-Eugène Piat, (1827-1903), sculpteur, ornemaniste et artiste industriel français ;
 Jean Piat (1924-2018), acteur et écrivain français ;
 Jean-Pierre Piat (1774-1862), général de brigade français ;
 Philippe Piat (né en 1942), ancien footballeur français et président de l'Union nationale des footballeurs professionnels ;
 Yann Piat (1949-1994), femme politique française assassinée.

Le prénom Piat
 Piat Sauvage (1744-1818), peintre belge ;

Militaire
 Le PIAT (1942-1950) est une arme portative anti-tank britannique de la Seconde Guerre mondiale.

Toponyme 

 Piat, une municipalité de la province de Cagayan, aux Philippines ;
 Saint-Piat, une commune du département d'Eure-et-Loir dans la région Centre-Val de Loire, en France.
 Les Piats, un quartier de Tourcoing.

Homonymie de patronyme